Črni Vrh-observatoriet (), är ett observatorium i Črni Vrh, Slovenien. Ett första obervatorium bygges 1975, 4 kilometer från observatoriets nuvarande plats.

Minor Planet Center listar observatoriet som Crni Vrh och som upptäckare av 427 asteroider.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Črni Vrh-observatoriet

Källor och referenser 

Observatorier i Slovenien
Arkitekturåret 1975
1975 i Jugoslavien